Pieni Kumpusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (1 ha)
2. Pieni Kumpusaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,88, long 28,66),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar